Ю́рий Влади́мирович Нику́лин:
 Никулин, Юрий Владимирович (1921—1997) — советский артист (клоун) и режиссёр цирка, киноактёр, телеведущий, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
 Никулин, Юрий Владимирович (род. 1981) — российский хоккеист.